Otto Hanisch ist der Name folgender Personen:

* Otto Hanisch (Politiker) (1843–nach 1912), deutscher Kaufmann und Politiker, MdR
 Otto Hanisch (Kameramann) (1927–2021), deutscher Kameramann